KNM Utstein ist die Bezeichnung für mehrere U-Boote der Kongelig Norsk Marine (dt. Königliche Norwegische Marine):

 von 1946 bis 1964 die Bezeichnung für die von der Royal Navy übernommene HMS Venturer (P68)
 Utstein ein Boot der U-Boot-Klasse 207, heute Museumsobjekt im Marinemuseum Horten (Horten)
 seit 1989 als S302 im Dienst, ein Boot der U-Boot-Klasse 210